

Caratteristiche tecniche
È un esterno destro.

Carriera
Cresciuto nel settore giovanile del , ha esordito in prima squadra il 21 luglio 2018 disputando con l'incontro di Superliga serba perso 1-0 contro il .

Collegamenti esterni